Котвицкий — фамилия; имеет женскую форму Котвицкая.
 Котвицкий, Дмитрий Юрьевич (род. 1960) — российский спортсмен, Заслуженный тренер России по карате, Мастер спорта по самбо и дзюдо.
 Котвицкая, Елена Евгеньевна (более известна под фамилией Хоринская; 1909—2010) — советская и российская поэтесса, писатель, переводчик.